Оксид урану може означати:
 Оксид урану(IV), UO2
 Оксид урану(V), U2O5
 Оксид урану(V,VI), U3O8 (або U2O5·UO3)
 Оксид урану(VI), UO3

Див. також 
 Пероксид уранілу, UO2(O2)

Багатозначні терміни
Оксиди